Krenn kan syfta på

 Anton Krenn (1911–1993), österrikisk fotbollsspelare
 Franz Krenn (1816–1897) österrikisk kompositör
 Kurt Krenn (1936–2014) österrikisk katolsk biskop
 Werner Krenn (född 1943) österrikisk tenor

Österrikiska efternamn